Агиде́ль (, тат. Агыйдел) — топоним, торговая марка в России:

Реки 
 Агидель — башкирское и татарское названия реки Белой.

Населённые пункты 
 Агидель — город в Башкортостане.

Спорт 
 «Агидель» — женская хоккейная команда в городе Уфе.
 «Агидель» — название футбольного клуба «Нефтяник» города Уфы в 1995—1996 годах.

Оборудование 
 «Агидель» — советские и российские бытовые электрические насосы для воды. Производятся на Уфимском агрегатном производственном объединении (УАПО).
 «Агидель» — советские и российские электробритвы. Производились на Уфимском приборостроительном производственном объединении (УППО).
 «Агидель» — советская и российская бытовая радиоаппаратура и приборы: кассетные магнитофоны и магнитофоны-приставки, проигрыватели компакт-дисков (опытные партии), кофемолки, электрические массажные щётки, электрические щипцы для завивки волос. Производились на Уфимском приборостроительном производственном объединении (УППО).
 «Агидель» — советские и российские бытовые приборы: электрические бигуди. Производились на Уфимском заводе коммутационной аппаратуры, позднее — БЭТО.

Продукты и напитки 
 «Агидель» — башкирский бальзам.
 «Агидель» — башкирский сорт гречихи.

Предприятия 
 «Агидель» — предприятие ГУП «Башкирские художественные промыслы Республики Башкортостан».
 «Агидель» — гостиница в городе Уфе.
 «Агидель» — туристическая база отдыха в Башкортостане.
 «Агидель» — центр олимпийской подготовки по велосипедному спорту в городе Уфе.
 «Агидель» — кинофотоклуб в городе Уфе.

Прочее 
 Агидель — псевдоним Анастасии Панасюк.
 «Агидель» — российский фестиваль авторской песни, проходящий в Уфе.
 «Агидель» — советский и российский литературно-художественный и общественно-политический журнал на башкирском языке.
 ансамбль народного танца Центра досуга и творчества «Нефтехимик» в городе Салават.
 «Белая река (Агидель)» — песня из альбома «Просвистела» группы ДДТ.

См. также